Via Herculea – altro nome della Via Herculia, strada romana che collegava il Sannio alla Lucania
 Via Herculea – altro nome della Via Herculanea, strada romana nei Campi Flegrei
 Vía Hercúlea – altro nome della Via Augusta, strada romana nella Spagna